est le terme anglais pour désigner la roulette russe.

C'est également le titre :

Cinéma 

 , un film de Lou Lombardo sorti en 1975.

Musique

Chanson 

 , chanson de Lords of the New Church, figurant sur l'album éponyme sorti en 1982 ;
 , chanson du groupe allemand Accept, figurant sur l'album éponyme sorti le  ;
 , chanson de Kiss, figurant sur l'album Sonic Boom sorti le .
 , chanson de Rihanna, figurant sur l'album Rated R sorti le .
 Russian Roulette , chanson de Red Velvet, figurant sur l'album Russian Roulette sorti le

Album 

 , album des Hollies sorti le  ;
 , album de Triumvirat sorti en 1980 ;
 , album du groupe allemand Accept sorti le  ;
 , EP d'Ed Harcourt sorti le  ;
 , album de The Alchemist sorti le .
 , album de  sorti en 2013.
 Russian Roulette, EP du girl group sud-coréen Red Velvet sorti le .

Références

Homonymie de titre